Hausleithner ist der Familienname von:

 Burghard Hausleithner (* 1950), österreichischer Insektenkundler
 Rudolf Hausleithner (1840–1918), österreichischer Maler

Siehe auch:
Hausleitner